, также известный как Сандзя-сама (храм Трёх божеств), один из самых известных храмов синто в Токио. Расположен в Асакусе, прославляет трёх мужчин основавших Сэнсо-дзи. Храм Асакуса часть большой группы святых зданий в области. Он находится в восточной части Сэнсо-дзи ниже по дороге с тории.

История 

Пример архитектуроного стиля гонгэн-дзукури, учрежден Иэмацу Токугавой и построен в 1649 в периоде Эдо. Храм был посвящён трём мужчинам, построившим и основавшим Сэнсо-дзи. Легенда говорит о двух братьях рыбаках, Хинокуме Хаманари и Хинокуме Такэнари, нашедших в рыболовных сетях статуэтку бодхисаттвы Каннон в реке Сумида 17 мая в 628 году.

Третий человек, богатый землевладелец по имени Хадзи но Накатомо, услышав о находке решил сблизиться с братьями, к которым он отправил пылкую проповедь про Будду. Братья были очень впечатлены ею и впоследствии обратились в Буддизм. Статуя Каннон была помещена землевладельцем в маленький храм, а братья, в свою очередь, посвятили свою жизнь проповедованию пути Буддизма. Этот храм ныне известен как Сэнсо-дзи. Храм Асакуса был построен для поклонения к этим мужчинам как божествам. Храм и земли вокруг него, веками используются для проведения синтоистких и буддистких фестивалей. Самым важным и известным из них является Сандзя-мацури, проводящийся в конце мая.

В отличие от остальных сооружений в районе Сэнсо-дзи, храм (вместе с Нитэммон) пережил бомбардировку Токио в 1945 году. Из-за своей богатой истории, был включен Японским правительством в список Важнейших культурных наследий Японии в 1951 году.

Примечания 

Синтоистские святилища Токио
Асакуса